Kulibin steht für:

 (5809) Kulibin, ein Asteroid des Hauptgürtels

Kulibin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jakowlewitsch Kulibin (* 1937), sowjetischer Radrennfahrer
 Alexander Iwanowitsch Kulibin, russischer Bergbauingenieur, Heimatforscher und Dichter
 Iwan Petrowitsch Kulibin (1735–1818), russischen Erfinder und Uhrmacher
 Nikolai Alexandrowitsch Kulibin (1831–1903), russischer Bergbauingenieur und Hochschullehrer
 Sergei Nikolajewitsch Kulibin (1862–1899), russischen Bergbauingenieur und Historiker